Abanto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abanto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Abanto (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar